Platanar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Platanar (ort i Mexiko, Sinaloa, Mocorito), 
 El Platanar (ort i Mexiko, Sinaloa, San Ignacio), 
 San José el Platanal, ort, Michoacán de Ocampo, Jacona, 

Robotskapade Mexikoförgreningar